Paramartyria — род чешуекрылых насекомых из семейства первичных зубатых молей.

Описание 
Усики достигают 3/4—4/5 длины передних крыльев. Губные щупики двухчлениковые; третий членик челюстных щупиков немного длиннее второго. Передние крылья пурпурно-фиолетовые, без рисунков (Paramartyria immaculatella), с золотисто-жёлтой срединной перевязью, не достигающей заднего края крыльев (P. semifasciella), либо перевязью и костальным пятном (P. bimaculatella). R ячейка отсутствует на обоих крыльях. Гениталии самца: вальвы удлинённые (около второй трети винкулума, более или менее прямоугольные. Гениталии самки: Стерниты и тергиты девятого сегмента слиты в единое склеритизированное кольцо.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Первичные зубатые моли
Роды чешуекрылых